Scharek peut désigner :
 le Schareck, un sommet d'Autriche à  d'altitude, dans le massif des Hohe Tauern, entre les lander de Salzbourg et de Carinthie, sur les communes de Bad Gastein et Flattach ;
 le Schareck, un sommet d'Autriche à  d'altitude, dans le massif des Hohe Tauern, dans le land de Carinthie, sur la commune de Heiligenblut am Großglockner ;
 le Schareck, un sommet d'Autriche à  d'altitude, dans le massif des Niedere Tauern, dans le land de Salzbourg, sur les communes de Sankt Michael im Lungau et Tweng.